

Коктальський сільський округ — адміністративна одиниця, Байзацький район, Жамбильська область
 Коктальський сільський округ — адміністративна одиниця, Балхаський район, Алматинська область
 Коктальський сільський округ — адміністративна одиниця, Панфіловський район, Жетисуська область
 Коктальський сільський округ — адміністративна одиниця, Таласький район, Жамбильська область
 Коктальський сільський округ — адміністративна одиниця, Урджарський район, Абайська область